Власов, Андрей:
 Власов, Андрей Андреевич (1901—1946) — советский генерал-лейтенант, перешедший на сторону Германии, командующий РОА.
 Власов, Андрей Викторович (род. 1980) — российский шеф-повар и телеведущий.
 Власов, Андрей Владимирович (род. 1965) — российский футболист.
 Власов, Андрей Григорьевич (1912—1969) — полный кавалер ордена Славы.
 Власов, Андрей Петрович (1905—1983) — советский дипломат.
 Власов, Андрей Романович (род. 1991) — российский боксёр.
 Власов, Андрей Яковлевич (1913—1982) — танкист, Гвардии капитан, Герой Советского Союза.